Função de partição pode referir-se a:
Função de partição (mecânica estatística) - função relativa à equilibrio termodinâmico em Mecânica Estatística

Função de partição (matemática) - função relativa às maneiras de se escrever um número como soma de outros em Teoria dos números

Desambiguação